La Copa de la UEFA 1996-97 se disputó entre julio de 1996 y mayo de 1997, con la participación total de 117 equipos distintos, representantes de 47 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputaron dos rondas previas, donde 26 equipos se unieron a los otros 38 clasificados directamente para la fase final.

La final, disputada a doble partido el 7 y el 21 de mayo de 1997 enfrentó al FC Schalke y al Inter de Milán, con victoria del conjunto alemán en la tanda de penaltis por 4-1, después de finalizar ambos encuentros con sendas victorias locales por 1-0.

Rondas previas de clasificación

Primera ronda

Segunda ronda

Treintaidosavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1996–97 fueron:

Enlaces externos 
Partidos de la Copa de la UEFA 1996–97 en UEFA.com
Sitio web oficial
Resultados en RSSSF.com

Copa de la UEFA
Fútbol en 1996
Fútbol en 1997